Alfred Garrod ist der Name folgender Personen:

* Alfred Baring Garrod (1819–1907), englischer Mediziner und Hochschullehrer
 Alfred Henry Garrod (1846–1879), englischer Zoologe, Physiologe und Hochschullehrer